Chorwacja  startuje na letnich IO od 1992 roku. Najwięcej medali Chorwacja zdobyła na  igrzyskach w 2016 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Bibliografia 
 

!